Riverside puede hacer referencia a varios términos:

 Riverside (Oregón), seis localidades en el estado estadounidense de Oregón;
 Condado de Riverside, uno de los 58 condados del estado estadounidense de California;
 Riverside (California), capital del anterior condado;
 Riverside (Nueva York), tres localidades en el estado estadounidense de Nueva York;
 Riverside (Connecticut), localidad del estado estadounidense de Connecticut;
 Riverside (Iowa), localidad del estado estadounidense de Iowa;
 Riverside Stadium, estadio del equipo de fútbol inglés Middlesbrough FC;
 Riverside, banda polaca de metal progresivo;
 «Riverside», canción del DJ y productor holandés Sidney Samson;
 Riverside Records, un sello discográfico estadounidense de jazz fundado en 1953; o
 Orquesta Riverside, banda cubana fundada en 1938.